Dandanell ist der Familienname folgender Personen:
 Brian Dandanell (* 1964), dänischer Radsportler und Radsporttrainer
 Lotte Dandanell (* 1942), dänische Kostümbildnerin
 Lise Dandanell (* 1957), dänische Sängerin